Губинская — топоним, название нескольких населённых пунктов.
 Губинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Губинская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Губинская — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Губинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Губинская — деревня в Пучежском районе Ивановской области.

См. также 
 Губин
 Губинка
 Губино
 Губинский